

Miejscowości i ich części w Niemczech
 Klausdorf – dzielnica Schwentinentalu
 Klausdorf – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen
 Klausdorf – dzielnica w kraju związkowym Brandenburgia, w gminie Am Mellensee, w powiecie Teltow-Fläming.

Miejscowości i ich części w Polsce
 dawna nazwa miejscowości Kłębowiec

Zobacz też 
 Kaulsdorf